Хойл () — фамилия.

Известные носители 
 Хойл, Адам (род. 1963) — австралийский бегун, бронзовый медалист Чемпионата мира по эстафетному бегу в составе сборной Океании (1986), чемпион Австралии по кроссу (1986).
  (1828—1911) — британский политик, член Палаты общин (1885—1892).
  (Эрик Дуглас Харви Хойл; род. 1930) — британский политик, член Палаты общин (1974—1979, 1981—1997) и Палаты лордов (с 1997), отец Линдси Хойла.
 Хойл, Джейкоб (род. 1994) — американский фехтовальщик, чемпион США по фехтованию на шпаге (2019) и золотой медалист Панамериканского чемпионата по фехтованию в составе национальной сборной (2018).
  (род. 1985) — британский регбист, игрок Чемпионата Англии в составе клуба «Ньюкасл Фэлконс».
  (род. 1941) — британский писатель, сын Фреда Хойла.
  (1927—2012) — австралийский дипломат, посланник Австралии на Ямайке, Барбадосе и Тринидаде и Тобаго (1975—1977), в Бангладеш (1978—1979), посол в Югославии (1984—1988).
  (род. 1938) — британская пловчиха, чемпионка Великобритании по плаванию на 100 м на спине (1957), участница летних Олимпийских игр (1956).
  (род. 1962) — британский артист.
 Хойл, Дэвид (род. 1963) — австралийский легкоатлет, чемпион Австралии по прыжкам в высоту (1981).
  (в замужестве — Дункан; род. 1988) — новозеландская футболистка, чемпионка Новой Зеландии в составе клуба «Мельбурн Виктори» (2014), участница летних Олимпийских игр (2008, 2012, 2016).
 Хойл, Линдси (род. 1957) — спикер палаты общин Великобритании (с 2019), сын Дага Хойла.
  (род. 1991) — британский мотогонщик, чемпион Великобритании в классе 125cc (2008).
  — британский математик и эколог, профессор прикладной математики Саутгемптонского университета.
  (род. 1992) — британский футболист, полуфиналист Чемпионата Новой Зеландии в составе клуба «Кентербери Юнайтед» (2018, 2019).
  (род. 1940) — британский писатель и драматург, лауреат премии газеты Radio Times за лучшую драму (1990).
  (1842—1918) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Онтарио (1912—1915).
  (1855—1926) — британский зоолог, директор Манчестерского музея (1889—1909) и Национального музея Уэльса (1909—1926), член Королевской коллегии хирургов и Эдинбургского королевского общества (с 1883).
  (1922—2000) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания Музея Виктории и Альберта и Британского музея.
 Хойл, Фред (1915—2001) — британский астроном и космолог, педагог, автор научно-фантастических романов, отец Джеффри Хойла.
  — американский военный деятель, командующая Корпусом снаряжения Армии США (с 2018).
 Хойл, Эдмонд (1672—1769) — британский игрок в карты и писатель.

См. также 
  (1901—1966) — перуанский археолог, впервые описавший культуру Пайхан и южную область культуры Моче.